Eunostos (griechisch ) steht für

 Eunostos (Gottheit), antike griechische Gottheit der Getreidemühlen
 Eunostos (Heros), in der griechischen Mythologie Heros in Tanagra
 Eunostos (Soloi), König von Soloi auf Zypern
 Eunostos (Bruder des Pythagoras), nach Porphyrios ein Bruder des Pythagoras